

Carriera

Club 
Il 31 agosto 2013 viene acquistato a titolo definitivo dal .

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 12 maggio 2019.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Kukësi: 2015-2016, 2018-2019

 
Kukësi: 2016

 
Kukësi: 2016-2017

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni